Ramoso – attributo araldico di modifica
 Ramoso – soprannome di James Potter, personaggio della saga di Harry Potter